Marco Sodini – allenatore di pallacanestro italiano
 Emanuele Sodini – calciatore italiano
 Simona Sodini – calciatrice italiana